Osoby o nazwisku Graun: 
 Johann Gottlieb Graun (1703 – 1771) niemiecki kompozytor późnego baroku i wczesnego klasycyzmu.
 Carl Heinrich Graun (1704-1759) niemiecki kompozytor, brat Johanna Gottlieba.

Inne:
 planetoida (9175) Graun